Myrmozercon acuminatus — вид мирмекофильных клещей семейства Laelapidae из отряда Mesostigmata (Dermanyssoidea, Dermanyssina). Встречаются в Европе: Италия. Микроскопического размера клещи (длина около 0,5 мм) с субокруглым дорзальным диском. Представители вида ассоциированы с муравьями-жнецами вида  (Messor, Hymenoptera).

Примечания 

Myrmozercon
Паразиты муравьёв
Животные, описанные в 1903 году
Паукообразные Европы
Эндемики Италии